Південні Споради, або Додеканес — архіпелаг в Егейському морі, поблизу південно-західного узбережжя півострова Мала Азія.
 Північні Споради — архіпелаг в Егейському морі, північніше Евбеї.
 Східні Споради — архіпелаг грецьких островів в Егейському морі, вздовж західного узбережжя Туреччини.
 Центральні Полінезійські Споради, або Острови Лайн.